Josimar Higino Pereira — futebolista brasileiro
Josimar Rosado da Silva Tavares — futebolista brasileiro, volante
Josimar Tiago Machaisse — futebolista moçambicano, meio-campista
Josimar Dias —  futebolista cabo-verdiano, goleiro, conhecido por Vozinha 

Desambiguações de antropônimos